El Opel Crossland X es un automóvil todocamino del segmento B del fabricante alemán de automóviles Opel. El vehículo fue presentado en Berlín el 1 de febrero de 2017 en primicia para el público en el 87º Salón del Automóvil Ginebra de marzo de 2017. 

Comparte plataforma y mecánica con el Peugeot 2008 de primera generación y el Citroën C3 Aircross, compartiendo también con este último la línea en la misma factoría. Aunque el desarrollo es parte del acuerdo de 2012 entre GM y el Groupe PSA, será el primer modelo tras la compra de Opel. Es fabricado en la planta española de Opel (Stellantis Zaragoza) en Figueruelas, Zaragoza.

El modelo sustituye al Opel Meriva. A diferencia de su hermano más grande, el Opel Mokka, el Crossland X solo está disponible con tracción delantera.

Referencias

Enlaces externos 

Meriva
Modelos de automóviles todoterreno
Modelos de automóviles del segmento B